Luis Quintanilla puede hacer referencia a:

Luis Quintanilla del Valle (1900-1980), diplomático, escritor y docente mexicano.
Luis Quintanilla Alarcon(1988) Activista cannabico, preso político,  Presidente y fundador de Dispensario Nacional - Chile
Luis Quintanilla Isasi (1893-1978), artista español.
Luis de Quintanilla, noble español del siglo XVI.